Пуё:

 Пуё — древнекорейское государство.
 Пуё — уезд в Южной Корее.
 Языки пуё, или пуёские языки — гипотетическая языковая группа, объединявшая корейский и японский языки, а также древние языки Корейского полуострова (когурёский, силла, пэкче, пуё и др.)